Carlos Morán puede referirse a varias personas:

Deportistas 
 Carlos Morán (1976-), futbolista ecuatoriano;

Políticos 
 Carlos Morán Soto (1960-), político peruano.